

Toponymes 
Le Centre-Ouest peut désigner :
 le Centre-Ouest, une région administrative du Burkina Faso ;
 le Centre-Ouest, une région (informelle) de développement au centre de l'État de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie.